— японская фамилия. Известные носители:
 Хирасава, Бёдзан (1822—1876) — японский художник.
 Хирасава, Масанори — японский астроном-любитель и первооткрыватель астероидов, работающий в Нюкасаямской обсерватории. 
 Хирасава, Сусуму (род. 1954) — японский музыкант и композитор.